Abby Marlatt ist der Name folgender Personen:

* Abby Lillian Marlatt (1869–1943), US-amerikanische Pädagogin
 Abby Lindsey Marlatt (* 1916) US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin